El término Mononoke puede referirse a:
 Yōkai, una clase de criatura japonesa mitológica.
 La princesa Mononoke, filme de 1997 de Ghibli.
 Mononoke, anime de Toei Animation, spin-off la serie ～Ayakashi～japanese classic horror.